A 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét 2000. július 2-án 20:45-től játszották Rotterdamban. A mérkőzés győztese nyerte a 11. labdarúgó-Európa-bajnokságot. A két résztvevő az 1984-ben Eb-győztes és az 1998-as világbajnok Franciaország és az 1968-ban Eb-győztes Olaszország volt.

A mérkőzést hosszabbítás után, aranygóllal nyerte a francia csapat 2–1-re. Franciaország lett az első olyan csapat, amely egy világbajnoki cím után Európa-bajnokságot is tudott nyerni.

Út a döntőig

Eredmények

A mérkőzés

Jegyzetek

Források

További információk 
 UEFA.com, 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Döntő